Міщенко Михайло Іванович:
 Міщенко Михайло Іванович ( 1959) — український астрофізик, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
 Міщенко Михайло Іванович ( 1952) — голова правління ПАТ «Хорольський механічний завод», академік Української технологічної академії, заслужений машинобудівник України.